

Patronyme 

 Júnior Firpo (1996-), footballeur hispano-dominicain.
 Massimo Firpo (1946-), historien italien.
 Roberto Firpo (1884-1969), compositeur et pianiste argentin de tango.
 Walter Firpo (1903-2002), peintre cubiste français.

Sport 
 Club Deportivo Luis Ángel Firpo, club de football salvadorien basé à Usulután.